A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női félnehézsúlyú versenyszámát augusztus 2-án rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot az amerikai Kayla Harrison nyerte meg. A Magyarországot képviselő Joó Abigél az 5. helyen végzett.

Eredmények
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

N78